Menara (, littéralement minaret) peut désigner :

 La Ménara, un jardin de Marrakech, au Maroc ;
 Marrakech-Ménara, un aéroport de Marrakech, au Maroc ;
 Menara KL, un gratte-ciel de Kuala Lumpur, en Malaisie.